Шаллит, Шалит — еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Шалит, Авраам (1898—1979) — израильский историк и учёный.
 Шалит, Гилад (род. 1986) — солдат Армии обороны Израиля.
 Шалит, Владимир Самойлович (род. 1950) — петербургский поэт, философ, мистик, переводчик.
 Шалит, Шуламит (род. 1939) — израильская писательница, журналистка, литератор, исследователь-биограф.

См. также 
 Шалито
 Де-Шалит
 Дешалыт
 Шалыт
 Шали